Шура — многозначное понятие:

Имя 
 Шура — в русском языке уменьшительное от имён Александр, Александра через уменьшительное «Сашура» (устар.) См. также Лекси (прозвище).
 Шура́ (Александр Медведев; род. 1975) — российский эстрадный певец.
 Шура Би-2 (Александр Уман; род. 1970) — гитарист группы Би-2.
 Шура Каретный (Александр Пожаров; род. 1950) — актёр театра и кино.
 Шура — последний царь I династии Мари.
Часть фамилии:
 Шура-Бура, Михаил Романович (1918—2008) — советский и российский учёный.

Ислам 
 Шура — особый принцип государственного совета в исламском мире.
 Высший военный маджлисуль шура объединённых сил моджахедов Кавказа
 Исламская шура Дагестана
 Шура-и-Улема
 Шура-и-Ислам

Наследие математика Исайи Шура 
 Лемма Шура — теорема.
 .

Топоним 
 Шура (Узбекистан) — посёлок в Узбекистане.
 Темир-Хан-Шура — старое название Буйнакска.
 Шура — река в Белоруссии.
 Шура (приток Великой)
 Шура (приток Нуката)
 Шура (Россия) — село в Арском районе Татарстана.
 Шура (Марий Эл) — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл, Россия.

Прочее 
 Шура — вязкая, чистая глина, которою забивают гати и плотины (устар., словарь Даля).
 Шура — татарский литературный журнал, издававшийся в 1908—1917 годах.

См. также 
 Шур
 Шурик (значения)